Op zondag 18 juni 1989 werden in België Europese verkiezingen gehouden. Er werden door de Belgische kiesgerechtigden 24 parlementsleden gekozen: 14 door het Nederlands kiescollege en 10 door het Frans kiescollege.

Uitslag per taalgemeenschap

Belgie
1989